Osoby o tym nazwisku:
 Alina Korta – polska pisarka i scenarzystka
 Wacław Korta – polski historyk